

Sigle 
 Westdeutsche Zeitung – quotidiano tedesco
 Wilhelmshavener Zeitung – quotidiano tedesco

Codici 
 WZ – codice FIPS 10-4 dello Swaziland

Altro 
 WZ – targa automobilistica di Weiz (Austria)
 WZ – vecchia targa automobilistica di Wetzlar (Germania)
 WZ – targa automobilistica di Varsavia Zachodni (Polonia)
 WZ – targa automobilistica di Belfast (Regno Unito)